Caesar un nom latin (cognomen), porté en particulier par Jules César.
Les empereurs romains qui succédèrent à ce dernier (lui-même étant dictateur à vie) reprirent ce nom en tant que titre, francisé en César.

Personnages historique 
 Jules César, homme d'État romain de la gens des Iulii (pour les autres hommes d'État romains, voir l'article ).
 Caesar Auguste, premier empereur romain.

Personnalités 

 Adolph Caesar (1933-1986), acteur américain ;
 Arthur Caesar (1892-1953), scénariste et dramaturge américain ;
 Caesar Cardini (1896-1956), restaurateur italien installé à Tijuana, au Mexique, créateur de la salade César ;
 Pogus Caesar, réalisateur et producteur britannique de télévision ;
 Gus Caesar (né en 1966), footballeur anglais ;
 Sid Caesar (1922-2014), acteur, compositeur et scénariste américain ;
 Cæsar, nom de scène du chanteur folk danois Bjarne Bøgesø Rasmussen.

Animaux 
 Caesar, singe de fiction, personnage secondaire de La Planète des singes.
 Caesar (1901-1914), fox-terrier à poil dur blanc de Édouard VII. Une statue à son image se trouve dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor à côté de la tombe de son maître. Michel Pastoureau émet l'hypothèse que ce chien, très célèbre à son époque, aurait servi de modèle pour Milou.

Entreprises et laboratoires 
 Little Caesar's, société américaine de pizzas.
 Caesars Entertainment, société américaine d'hôtels et de casinos dont le célèbre Caesars Palace à Las Vegas.
 , Center of Advanced European Studies and Research, Centre européen d'études avancées et de recherche, basé à Bonn en Allemagne.

Domaine militaire 
 , 4 navires de la Royal Navy
 CAESAr ou canon CAESAr, acronyme de « camion équipé d'un système d'artillerie », équipement fabriqué par la société française Nexter.

Géographie 

 Caesar, une ville du Zimbabwe
 Caesar Island, Australie

Loisirs 
 Caesar, jeu de stratégie de la série City-builder sur PC.
 Caesars, groupe de rock alternatif suédois.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre